Haemstede ist der Familienname von

 Adolf van Haemstede (1520–1585), belgischer Militär
 Adolf von Haemstede († 1574), Admiral in spanischen Diensten
 Adriaan Corneliszoon van Haemstede (ca. 1525–1562), niederländischer reformierter Theologe
 Hendrik van Haemstede (1690–1765), Mitglied der Royal Society
 Witte van Haemstede (1280/1282–1321) unehelicher Sohn von Floris V, Count of Holland, niederländischer Militär

Haamstede, Ort in der niederländischen Provinz Zeeland